Oratorio ima više značenja:
 Oratorio, Avellino
 Oratorio, Cremona
 Oratorio, Mantua
 Oratorio, Pavia
 Oratorio, Treviso